A 4206-os jelzésű autóbuszvonal regionális autóbuszjárat Nyíregyháza és Baktalórántháza között, Székely érintésével, melyet a Volánbusz Zrt. lát el.

Közlekedése 
A járat Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelyét, Nyíregyházát köti össze a Baktalórántházai járás székhelyével, Baktalórántházával. Több járat és vasútvonal is összeköti a két várost, de ez Székelyen át közlekedik, számos kistelepülésre, tanyára is betér. Napi fordulószáma magasnak mondható, de a teljes útvonalat csak kevés indítás járja végig.

Megállóhelyei

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| végállomás||66
|align=left|
|-
|1|| Nyíregyháza, konzervgyár||∫
|align=left|
|-
|∫|| Nyíregyháza, Mező utca 5.||65
|align=left|
|-
|2|| Nyíregyháza, Vay Ádám körút||64
|align=left|
|-
|3|| Nyíregyháza, Pazonyi tér||63
|align=left|
|-
|4|| Nyíregyháza, Nád utca||62
|align=left|
|-
|5|| Nyíregyháza, Bevásárlóközpontok||61
|align=left|
|-
|6|| Nyíregyháza, lovasiskola||∫
|align=left|
|-
|7|| Nyíregyháza, Kőlapos bejárati út||60
|align=left|
|-
|8|| Nyíregyháza, Mikó tanya||59
|align=left|
|-
|9|| Nyírpazony, alsó||58
|align=left|
|-
|10|| Nyírpazony, kabalási elágazás||57
|align=left|
|-
|11|| Kabalás, Rákóczi utca 1.||56
|align=left|
|-
|12|| Kabalás, Hunyadi utca 4.||55
|align=left|
|-
|13|| Kabalás, autóbusz-forduló||54
|align=left|
|-
|14|| Kabalás, Hunyadi utca 4.||53
|align=left|
|-
|15|| Kabalás, Rákóczi utca 1.||52
|align=left|
|-
|16|| Nyírpazony, kabalási elágazás||51
|align=left|
|-
|17|| Nyírpazony, Petőfi utca||50
|align=left|
|-
|18|| Nyírpazony, felső||49
|align=left|
|-
|19|| Nyírtura, szőlők||48
|align=left|
|-
|20|| Nyírtura, alsó||47
|align=left|
|-
|21|| Nyírtura, autóbusz-váróterem||46
|align=left|
|-
|22|| Nyírtura, Tsz. major||45
|align=left|
|-
|23|| Sényő, temető||44
|align=left|
|-
|24|| Sényő, községháza||43
|align=left|
|-
|25|| Sényő, autóbusz-forduló||42
|align=left|
|-
|26|| Sényő, községháza||41
|align=left|
|-
|27|| Sényő, temető||40
|align=left|
|-
|28|| Nyírtura, Tsz. major||39
|align=left|
|-
|29|| Nyírtura, autóbusz-váróterem||38
|align=left|
|-
|30|| Nyírbogdány, autóbusz-váróterem||37
|align=left|
|-
|31|| Nyírbogdány, iskola||36
|align=left|
|-
|32|| Nyírbogdány, Kéki utca 28.||35
|align=left|
|-
|33|| Nyírbogdány, Gyár utca 29.||34
|align=left|
|-
|34|| Nyírbogdány vasútállomás||33
|align=left|
|-
|35|| Nyírbogdány, Gyár utca 29.||32
|align=left|
|-
|36|| Nyírbogdány, Kéki utca 28.||31
|align=left|
|-
|37|| Nyírbogdány, Kéki utca||30
|align=left|
|-
|38|| Nyírbogdány, Kéki utca 28.||29
|align=left|
|-
|39|| Nyírbogdány, iskola||28
|align=left|
|-
|40|| Nyírbogdány, autóbusz-váróterem||27
|align=left|
|-
|41|| Nyírbogdány, Állami Gazdaság||26
|align=left|
|-
|42|| Székely, Őze tanya bejárati út||25
|align=left|
|-
|43|| Székely, halastó||24
|align=left|
|-
|44|| Székely, autóbusz-váróterem||23
|align=left|
|-
|45|| Székely, Petőfi utca 49.||22
|align=left|
|-
|46|| Ramocsaháza, Kossuth utca 6.||21
|align=left|
|-
|47|| Ramocsaháza, nyíribronyi elágazás||20
|align=left|
|-
|48|| Ramocsaháza, autóbusz-váróterem||19
|align=left|
|-
|49|| Ramocsaháza, felső||18
|align=left|
|-
|50|| Ramocsaháza, autóbusz-váróterem||17
|align=left|
|-
|51|| Ramocsaháza, nyíribronyi elágazás||16
|align=left|
|-
|52|| Nyíribrony, Fő utca 3.||15
|align=left|
|-
|53|| Nyíribrony, községháza||14
|align=left|
|-
|54|| Nyíribrony, Fő utca 184.||13
|align=left|
|-
|55|| Nyíribrony, autóbusz-forduló||12
|align=left|
|-
|56|| Nyíribrony, Fő utca 184.||11
|align=left|
|-
|57|| Nyíribrony, községháza||10
|align=left|
|-
|58|| Nyíribrony, Fő utca 3.||9
|align=left|
|-
|59|| Ramocsaháza, nyíribronyi elágazás||8
|align=left|
|-
|60|| Ramocsaháza, autóbusz-váróterem||7
|align=left|
|-
|61|| Ramocsaháza, felső||6
|align=left|
|-
|62|| Nyírkércs, Fő utca 31.||5
|align=left|
|-
|63|| Nyírkércs, autóbusz-váróterem||4
|align=left|
|-
|64|| Baktalórántháza, Fő tér||3
|align=left|
|-
|65|| Baktalórántháza, gimnázium||2
|align=left|
|-
|66|| Baktalórántháza, vasútállomás bejárati út||1
|align=left|
|-
|67|| Baktalórántháza vasútállomásvégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források 
Menetrendi tájékoztató

Volánbusz
Magyarország helyközi és távolsági autóbuszvonalai
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közlekedése